Ляхова, Екатерина:

 Ляхова, Екатерина Фёдоровна (1929—2020) — советская и российская актриса, артистка Свердловского театра драмы (1959—2013), народная артистка Российской Федерации (1999).
 Ляхова, Екатерина Фёдоровна (род. 1925) — телятница, Герой Социалистического Труда.